Leopoldo Amadeo de Austria-Toscana (Glasgow, 9 de mayo de 2001), es un miembro  de la Casa de Habsburgo-Lorena y el actual heredero al título de Gran Duque de Toscana.

Biografía 
Leopoldo Amadeo, nació el 9 de mayo de 2001 en Glasgow, es el primer hijo del archiduque Segismundo I, Gran Duque de Toscana y de Elyssa Julieta Edmonstone, por parte de su padre es nieto del archiduque Leopoldo III, Gran Duque de Toscana y Leticia de Belsunce, por parte de su madre es nieto de sir Archibaldo Edmonstone, VII Baronet de Edmonstone de Duntreath y Julieta Deakin. Tiene dos hermanos menores, la archiduquesa Tatiana (3 de marzo de 2003) y el archiduque Maximiliano (27 de mayo dd 2004).

Sus padres se divorciaron el 25 de junio de 2013 y en 2016 su matrimonio religioso fue anulado. Pasó parte de su infancia en Escocia donde nació y vive la familia de su madre, la familia de su padre tiene propiedades en Toscana, Uruguay y Suiza. Es descendiente del millonario estadounidense Marshall Field y su madre es prima en tercer grado de la reina Camila del Reino Unido, la familia Edmonstone es una vieja familia de la nobleza escocesa que obtuvo el título de baronet en 1774.

Títulos y tratamientos 

 9 de mayo de 2011 - presente: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Leopoldo Amadeo de Austria, gran duque heredero de Toscana, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia.

Ancestros

Referencias 

Personas de Glasgow
Archiduques de Austria
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena (pretendientes)